Jalousi har fire betydninger:
Jalousi (rullegardin) – et system til beskyttelse mod sollys; rullegardin.
Jalousi (mølleteknik) – et system, hvor klapper på møllevingen får sejlene til at svikke automatisk.
Jalousi (følelse) – en følelse, der opstår ved reel eller indbildt tilsidesættelse.
Jalousi (digt) – et digt af Tove Ditlevsen